León Roch puede hacer referencia a:
 La familia de León Roch (1878), novela de Benito Pérez Galdós, que cuenta con un personaje de igual nombre.
 Serapio Rendón (1867-1913), abogado y político mexicano, que usó «León Roch» como pseudónimo.
 Francisco Pérez Mateos (1872-1927), periodista y escritor español, que usó «León Roch» como pseudónimo.